Max Payne peut faire référence à :

Sportif 
 Max Payne, (1940-2017), un pilote automobile anglais.

Personnage de fiction 
 Max Payne, un policier fictif, personnage central des jeux et du film Max Payne.

Jeu vidéo 
 Max Payne, la série de jeux vidéo ;
Max Payne, un jeu vidéo sorti en 2001 ;
Max Payne 2: The Fall of Max Payne, un jeu vidéo sorti en 2003 ;
Max Payne 3, un jeu vidéo sorti en 2012.

Cinéma 
Max Payne, un film réalisé par John Moore et mettant en vedette Mark Wahlberg en 2008.